Faithless 2.0 — сборник британской электронной группы Faithless, приуроченный к 20-летию коллектива. Первый диск — альбом ремиксов на наиболее известные треки группы от Avicii, Eric Prydz, Armin van Buuren и др, второй диск представляет собой переосмысленный сборник Forever Faithless.

Альбом дебютировал под номером 1 в чарте альбомов Великобритании с показателем продаж в 12 098 копий (что является худшим показателем для британского чарттоппера в 21 веке сразу после альбома Рианны Talk That Talk с 9 578 копиями).

В поддержку альбома Faithless дали ряд выступлений, среди них: Radio 1’s 20th anniversary на Ибице, фестивали «Exit» (Сербия) и «T in the Park».

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Сборники 2015 года
Альбомы BMG
Сборники на английском языке
Альбомы электронной музыки
Хаус-альбомы
Альбомы стиля трип-хоп
Альбомы в стиле транс
Альбомы в стиле даунтемпо
Альбомы Великобритании